Drouet ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Baptiste Drouet (1763–1824), französischer Revolutionär, Postmeister von Sainte-Menehould
 Jean-Baptiste Drouet d’Erlon (1765–1844), französischer General und Marschall von Frankreich
 Jean-Pierre Drouet (* 1935) französischer Perkussionist und Komponist
 Juliette Drouet (geboren als Julienne Gauvain; 1806–1883), französische Schauspielerin und Muse von Victor Hugo
 Louis Drouet (1792–1873), französisch-niederländischer Flötist und Komponist
 Minou Drouet (* 1947), französische Schriftstellerin

Siehe auch:
 Trouet
 Drouais